«Prestige» puede referirse a:

 Prestige (1976), barco (petrolero) de Liberia:
 hundido en noviembre de 2002 en las costa de Galicia, España, causando el
 desastre del Prestige.
 Prestige (2012), álbum de estudio del cantante de reguetón Daddy Yankee.
 The Prestige (1995), novela de Christopher Priest.
 Prestige (1932), película dirigida por Tay Garnett.
 The Prestige (2006), película dirigida por Christopher Nolan.
 Prestige Records (f.1949), compañía discográfica.
 George Leonard Prestige (1889-1955), teólogo inglés.
 Prestige (1976), cerveza de Haití.
 Prestige, surtido de bombones de la marca Ferrero SpA.